Riedi ist der Familienname folgender Personen:

 João Ricardo Riedi (* 1988), brasilianischer Fußballtorhüter
 Leandro Riedi (* 2002), Schweizer Tennisspieler
 Paolo Riedi (* 1992), Schweizer Unihockeyspieler